El Hôpital Saint-Antoine es un hospital universitario der Asistencia Pública – Hospitales de París (AP-HP) im XII Distrito de París, 184, Rue du Faubourg Saint-Antoine.

Forma parte del Grupo Hospital-Universidad AP-HP-Universidad Sorbona.

Durante la pandemia de COVID-19, el Hospital Saint-Antoine participó en investigaciones terapéuticas, en particular en el ensayo clínico de plasma Corimuno (terapia de plasma), con el equipo de Karine Lacombe, directora de del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Tropicales e investigadora del Instituto Pierre Louis de Epidemiología y Salud Pública.

Referencias

Enlaces externos 

 Hôpital Saint-Antoine

Saint-Antoine
Hospital Saint-Antoine